Hannibal (roman), roman  Thomasa Harrisa, osnova za film
 Hannibal (2001.), američki triler iz 2001. u režiji Ridleya Scotta s  Anthonyjem Hopkinsom u glavnoj ulozi